Името Василовци носят две български села:

 Василовци (Област Монтана)
 Василовци (Софийска област)